Защищённость, слово может иметь разные оттенки смысла, в различных отраслях науки, техники и повседневной жизни, обозначающее  свойство или состояние чего-либо и кого-либо, по значению прилагательного защищённый:
 Защищённость (правовая категория)
 Правовая защищённость
 Защищённость танка
 Защищённость корабля
 Помехозащищённость — характеристика канала связи, измеряемая в дБ. Показывает превышение минимальной мощности передачи над мощностью помехи. Определяется требуемым качеством передачи.

См. также 
 
 Информационная безопасность